El Torneo Preolímpico Femenino de la CAF fue un torneo de ida y vuelta de fútbol femenino que determinó a la selección  de la CAF clasificada al torneo femenino de fútbol de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Nigeria se clasificó por segunda vez a  los Juegos Olímpicos.

Calificación

Campeón y clasificado a Atenas 2004

Referencias 

Calificación de fútbol para los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004